Blutengel (стилизация с немецкого: Blutiger Engel — Кровавый Ангел) — немецкая музыкальная группа, исполняющая музыку в стилях дарквейв, синтипоп, Готик-рок. Основана вокалистом Крисом Полем (участником проектов Terminal Choice, Tumor, Miss Construction и владельцем лейбла Fear Section).

История 
Группа была создана после проблем с лейблом, возникших у её предшественницы Seelenkrank. Женский вокал изначально исполнялся Кати Ролофф и Ниной Бендихкайт на дебютном альбоме Child of Glass в 1999 году. Первый альбом оказался успешным, но группа прекратила активную деятельность на два года до выхода второго альбома Seelenschmerz.

В 2000 году Нина Бендихкайт состоялась как отличный фотограф и покинула группу. Кати Ролофф стала основным женским вокалом, а Гини Мартин — вторым. Выпущенный в 2001 году альбом «Seelenschmerz» стал популярным, и группа впервые выступила перед публикой на Wave-Gotik-Treffen.

В конце 2001 года в сингле Black Roses появляется Констанце Рудерт, как сессионная вокалистка. Также она выступала на Dark Storm Festival вместе с Кати Ролофф и Гини Мартин. Впоследствии Кати Ролофф и Гини Мартин ушли из группы и создали собственный проект Tristesse de la Lune. Кати была заменена на Констанце, а Гини на Еву Пёльцинг.

Выпущенный в 2002 году альбом Angel Dust занял 58 позицию в 100 лучших альбомов за первую неделю. Оформление альбома взяла на себя Нина Бендихкайт.

В 2004 году был выпущен четвёртый альбом Demon Kiss, а в 2005 году — DVD Live Lines. В октябре 2005 года группу покидает Ева Пёльцинг и её заменяет Ульрике Гольдманн (бывшая участница Say-Y). Вскоре были выпущены EP The Oxidising Angel и My Saviour.

15 сентября 2007 года вышел альбом Labyrinth, получивший как положительные, так и отрицательные отзывы.

В 2008 году Крис Поль выпустил downloadsingle Winter Of My Life, доступный для свободной загрузки. Также сингл был издан в виде 7-дюймового clear vinyl тиражом в 500 копий. Вскоре были изданы DVD Moments Of Our Lives и две MCD Dancing In The Light (Solitary) и Dancing In The Light (Solitary)

13 февраля 2009 года вышел полноформатный альбом Schwarzes Eis, который доступен в трёх версиях.

В 2012 году Blutengel приняли участие в фестивале Gothic meets Klassik, хиты группы были переписаны для исполнения совместно с симфоническим оркестром.

В 2013 году вышел восьмой студийный альбом — Monument. Это был первый альбом, который породил не только три сингла: Save Our Souls, You Walk Away и Kinder Dieser Stadt, но и сопровождающие их музыкальные клипы. Также было отмечено некоторое изменение звучания группы. После выступления на первом фестивале Gothic Meets Klassik 2012 в Neues Gewandhaus, Лейпциг, «Die With You» и «Ein Augenblick», две из восьми сыгранных песен были исполнены в их классическом стиле во время турне Monument. Они были записаны на концертном альбоме Once in A Lifetime. Реакция на исполнение Gothic Meets Klassik и Once in A Lifetime была положительной, и Blutengel начали классический тур с Monument Ensemble, исполнив восемь песен из Gothic Meets Klassik, плюс пять песен, переписанных для камерного ансамбля. Все треки были аранжированы Конрадом Оляком, который сделал оригинальные аранжировки песен, исполняемых на Gothic Meets Klassik.

28 февраля 2014 года были выпущены оркестровый сборник Black Symphonies (An Orchestral Journey) и музыкальное видео на сингл Krieger.

Студийный альбом Omen вышел 12 февраля 2015 года, на синглы альбома Asche Zu Asche и Sing были сняты музыкальные клипы. Из-за юридических проблем Omen был переиздан под названием Save Us.

26 февраля 2016 года вышел Nemesis: The Best of & Reworked с перезаписанными версиями классики BlutEngel.

В 2019 году вышло два альбома: Un:Gott и Damokles.

12 марта 2021 состоялся релиз кавер-альбома на песни 1980-х Fountain Of Destiny, который был выпущен в обычном и специальном изданиях. Специальное издание, включающее 5 новых треков помимо каверов, с автографом Криса Поля можно было приобрести только на фан-платформе getnext.to. Альбом сопровождали два синглаи Nobody’s Diary и Forever Young, на последний был снят клип.

16 июля 2021 состоялся релиз альбома Erlösung — The Victory Of Light, перед которыми были представлены три сингла и видеоклипы на них: The Victory Of Light, Wie Sand, Darkness Awaits Us. Альбом занял 4 место в немецком чарте.

Состав

Участники 
 Крис Поль — мужской вокал, программирование и лирика. (с 1998 — по текущий момент)
 Ульрике Гольдманн — женский вокал, лирика, живые выступления (с 2005 — по текущий момент), была вокалисткой проекта Say Y.

Бывшие участники 
 1998—2000: Нина Бендихкайт (также женский вокал в группе Seelenkrank, экс-вокалистка в проекте Formalin, ныне покинула Готик-сцену)
 1998—2002: Кати Ролофф (участвовала в проекте Tristesse de la Lune с Gini Martin, который покинула в 2007)
 2000—2002: Гини Мартин (на данный момент вокалистка в Tristesse de la Lune)
 2002—2005: Ева Пёльцинг (с 2007-го сессионная вокалистка в проекте F.O.D)
 2001—2009: Соня Земмлер (первый официальный танцор группы)
 2001—2010: Констанце Рудерт
 2009—2012: Аня Милоу
 2010—2011: Штэффи Вэйнгартен
 2009—2012: Джэнни Хауфер
 2009—2012: Мария Рехфелд

Дискография

Альбомы 
 1999: Child of Glass
 2001: Seelenschmerz
 2002: Angel Dust
 2004: Demon Kiss
 2007: Labyrinth
 2009: Schwarzes Eis
 2011: Tränenherz
 2011: Nachtbringer
 2013: Monument
 2014: Black Symphonies (An orchestral journey)
 2015: Omen
 2016: Save Us
 2016: Nemesis: The Best of & Reworked
 2017: Leitbild
 2019: Un:Gott
 2019: Damokles
 2021: Fountain Of Destiny
2021: Erlösung – The Victory Of Light

EP 
 2005: The Oxidising Angel
 2009: Soultaker  3
 2011: Nachtbringer
 2015: In Alle Ewigkeit
 2017: Black

DVD 
 2005: Live Lines
 2008: Moments Of Our Lives
 2011: Tränenherz Live
 2013: Once In A Lifetime (DVD & Blu-ray)
 2014: Black Symphonies (An orchestral journey)
2016: A Special Night Out: Live & Acoustic in Berlin
 2018: Live im Wasserschloss Klaffenbach 30.07.2016 (DVD & Blu-ray)

Синглы 
 2001: Bloody Pleasures
 2001: Black Roses
 2002: Vampire Romance
 2003: Forever
 2004: Mein Babylon (Stendal Blast & Blutengel)
 2004: No Eternity
 2006: My Saviour
 2007: Lucifer (Purgatory)
 2007: Lucifer (Blaze)
 2008: Winter Of My Life
 2008: Dancing In The Light (Solitary)
 2008: Dancing In The Light (Forsaken)
 2010: Promised Land
 2011: Reich mir die Hand
 2012: Save Our Souls
 2013: You Walk Away
 2013: Kinder dieser Stadt
 2014: Krieger
 2014: Asche zu Asche
 2015: Sing
2017: Black
 2017: Surrender to the Darkness
 2018: Vampire
2019: Send Me an Angel (кавер)
 2019: Morningstar
 2019: Am Ende der Zeit
 2020: Obscured (Blutengel & Hocico)
 2020: Wir sind unsterblich
 2020: Nothing but a Void (Blutengel & Massive Ego)
2021: Nobody's Diary (кавер)
2021: Forever Young (кавер)
2021: The Victory Of Light
2021: Wie Sand
2021: Darkness Awaits Us

Эксклюзивные треки в компиляциях 
 1998: Awake the Machines Vol. 2 — Love
 2000: Machineries of Joy — Fairyland (Female Version)
 2001: Orkus Collection 2 — Hold Me (Just For This Night)
 2002: Fear Section Vol. 1 — Weg Zu Mir (Shicksals-Version 2002)
 2002: Machineries of Joy Vol. 2 — Waiting For You
 2002: Advanced Electronics — Black Roses (Remix)
 2003: Machineries of Joy Vol. 3 — Falling
 2003: VA — Sonic Seducer — Cold Hand — Iron Heart (Plastic Noise Experience Remix)
 2005: Awake The Machines Vol. 5 — Go To Hell (Forever Lost Remix)
 2006: Machineries of Joy Vol. 4 — Misery

Видеография 
 2006: The Oxidising Angel
 2008: Dancing in the Light
 2011: Nachtbringer
 2011: Über den Horizont
 2011: Reich mir die Hand
 2012: Save Our Souls
 2013: You Walk Away
 2013: Kinder dieser Stadt
 2014: Krieger (Symphonic Version)
 2014: Asche zu asche
 2015: Sing
 2015: Kinder Der Sterne (Blutengel & Meinhard)
 2016: Complete
 2017: Lebe deinen Traum
 2017: Black
2018: Vampire
2019: Send Me an Angel
 2019: Morningstar
 2020: Wir sind unsterblich
 2020: Nothing but a Void (Blutengel & Massive Ego)
2021: Forever Young 
2021: The Victory Of Light
2021: Wie Sand
2021: Darkness Awaits Us

Галерея

Примечания

Ссылки 

 BlutEngel.de Официальный сайт
 Blutengel на MySpace
 
 Неофициальный фан-сайт Blutengel
 Blutengel lyrics на Industrial Lyrics
 Переводы песен Blutengel
 Blutengel и другие проекты Chris Pohl рус.яз

Музыкальные коллективы Германии
Музыкальные коллективы в стиле futurepop
Группы в стиле дарквейв
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1999 году
Исполнители Metropolis Records